Тернье () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Эна. Входит в состав округа Лан.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Ботор, Лье, Менси и Тернье.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В него вошел упраздненный кантон Ла-Фер.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Ангилькур-ле-Сар — население 318 чел.
 Андлен — население 222 чел.
 Ашери — население 607 чел.
 Бертокур-Эпурдон — население 598 чел.
 Ботор — население 2 707 чел.
 Бри — население 54 чел.
 Версиньи — население 464 чел. 
 Данизи — население 652 чел.
 Дёйе — население 214 чел.
 Курб — население 31 чел.
 Ла-Фер — население 2 847 чел.
 Лье — население 387 чел.
 Майо — население 213 чел.
 Менси — население 397 чел.
 Монсо-ле-Лё — население 464 чел.
 Рожекур — население 105 чел.
 Сен-Гобен — население 2 288 чел.
 Сен-Никола-о-Буа — население 119 чел.
 Серве — население 285 чел.
 Тернье — население 13 547 чел.
 Травси — население 665 чел.
 Фрессанкур — население 187 чел. 
 Фурдрен — население 423 чел.
 Шарм — население 1 651 чел.

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 42,9 % голосов против 18,5 % у Жана-Люка Меланшона и 18,0 % у Эмманюэля Макрона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 66,7 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 37,8 %, Жан-Люк Меланшон – 21,9 %, Эмманюэль Макрон – 16,9 %, Франсуа Фийон – 10,2 %; 2 тур: Ле Пен – 57,0 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 32,0 %, Марин Ле Пен — 26,3 %, Николя Саркози — 18,1 %; 2 тур: Олланд — 62,2 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Эна представляют член совета коммуны Сен-Гобен Каролин Варле (Caroline Varlet) и первый вице-мэр города Тернье Орельен Галь (Aurélien Gall) (оба — Коммунистическая партия).

Ссылки 

Кантоны департамента Эна